Holzkirchen peut faire référence à :
 Holzkirchen, un bourg allemand de l'arrondissement de Miesbach, en Bavière ;
 Holzkirchen, une commune allemande de l'arrondissement de Wurtzbourg, en Bavière.